Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1975 года проводился в Колумбии с 23 сентября по 4 октября в 3 городах Богота, Кали и Букараманга. Это был 7-й по счёту турнир и 5-й по счёту проводимый в Южной Америке. На чемпионате участвовали 13 команд. Победителем стала женская сборная СССР по баскетболу по результатам групповых финальных игр. Это пятый титул чемпиона мира в подряд. Женская сборная СССР по баскетболу не проигрывала на этих чемпионатах с 1957 года. Кроме того, она выиграла подряд 40 игр в чемпионатах мира.

Арены

Формат 
Формат турнира не изменился.
 Отборочный групповой турнир (3 группы по 4 команды) для определения 6 (шести) финалистов. Исключение с предыдущим турниром состояло в том, что результаты игр отборочного турнира учитывались в финальном турнире.
 Финалисты и хозяин первенства в групповом турнире определяли призёров (с учетом результатов игр между соперниками игравшими в отборочном турнире). Проигравшие в отборочном турнире в квалификация провели игры за 8-12 места.

Участники 
 Впервые в чемпионате мира участвовала команда представители от ФИБА Южная Америка сборная Колумбии (хозяйка первенства).
 Второй представитель чемпионата мира от ФИБА Африка — Сенегал (чемпион Африки 1974 года).

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа С

Квалификационный турнир 

* — игры проведенные на групповом этапе

Финальные игры 
Сборная Колумбии на правах хозяев соревнований сразу вышла в финальный раунд.

{| style="font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
|-
| width=150 style="background:#ccc;" | Команды
| width=50|| width=50|
| width=50|| width=50|
| width=50|| width=50|
| width=50||-
|align=left style="background:#FFD700;"|
| style="background:#ccc;"|
| style="background:#cfc;"|106-75| style="background:#cfc;"|62-50| style="background:#cfc;"|85-49| style="background:#cfc;"|103-78| style="background:#cfc;"|61-31 *
| style="background:#cfc;"|92-34|-
|align=left style="background:#C0C0C0;"|
| style="background:#fcc;"|75-106| style="background:#ccc;"|
| style="background:#cfc;"|70-58 *
| style="background:#cfc;"|50-49| style="background:#cfc;"|89-62| style="background:#cfc;"|80-49| style="background:#cfc;"|97-65|-
|align=left style="background:#FFA500;"|
| style="background:#fcc;"|50-62| style="background:#fcc;"|58-70 *
| style="background:#ccc;"|
| style="background:#cfc;"|55-45| style="background:#cfc;"|61-55| style="background:#cfc;"|71-52| style="background:#cfc;"|84-44|-
|align=left style="background:#DEDAC7;"|
| style="background:#fcc;"|49-85| style="background:#fcc;"|49-50| style="background:#fcc;"|45-55| style="background:#ccc;"|
| style="background:#cfc;"|61-59 *
| style="background:#cfc;"|56-53| style="background:#cfc;"|81-63|-
|align=left style="background:#DEDAC7;"|
| style="background:#fcc;"|78-103| style="background:#fcc;"|62-89| style="background:#fcc;"|55-61| style="background:#fcc;"|59-61 *
| style="background:#ccc;"|
| style="background:#cfc;"|86-76| style="background:#cfc;"|93-69|-
|align=left style="background:#DEDAC7;"|
| style="background:#fcc;"|31-61 *
| style="background:#fcc;"|49-80| style="background:#fcc;"|52-71| style="background:#fcc;"|53-56| style="background:#fcc;"|76-86| style="background:#ccc;"|
| style="background:#cfc;"|88-68|-
|align=left style="background:#DEDAC7;"|
| style="background:#fcc;"|34-92| style="background:#fcc;"|65-97| style="background:#fcc;"|44-84| style="background:#fcc;"|63-81| style="background:#fcc;"|69-93| style="background:#fcc;"|68-88| style="background:#ccc;"|
|}

 Чемпион 

 Составы сборных — призёров чемпионата 

 Статистика чемпионата 
 Наибольшее количество очков в одном матче забила игрок сборной Колумбии Нэнси Ньето — 34 очков (Колумбия — Италия счет 63 : 81).

 Наибольшее количество очков в одном матче забила сборная СССР — 121 очко (СССР и Венгрия счет 121 : 63).

 Самые результативные матч чемпионата мира
Игра сборных СССР и Венгрии (счет 121 : 63) установили рекорд 184''' по количеству набранных очков в матче чемпионата мира.

Самые результативные игроки 

 Первой баскетболисткой, забросившей более 350 очков в чемпионатах мира, стала Нилса Гарсия (Бразилии) — 393 очка.

Итоговая таблица

Источники 
 Генкин, Зиновий Аронович. Баскетбол: Справочник / Авт.-сост. З. А. Генкин, Е. Р. Яхонтов. — М.: Физкультура и спорт, 1983. — 224с.

Ссылки 
 Чемпионат мира 1975 года на сайте ФИБА
 Данные сайта www.todor66.com
 Чемпионат мира 1975 года на сайте История Баскетбола США

1975
1975 год в баскетболе
Сентябрь 1975 года
1975 год в Колумбии
Чемпионаты мира в Колумбии
Октябрь 1975 года
Квалификация на летние Олимпийские игры 1976